

Річки в Україні 
 Водяна — притока Базавлука
 Водяна — притока Бика
 Водяна (притока Вовчої)
 Водяна (притока Грузької)
 Водяна (притока Кам'янки)
 Водяна — притока Самари
 Водяна (притока Сугоклії)

Залізничні станції 
 Водяна — станція Сумської дирекції Південної залізниці
 Водяна — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці